Натуральне число 1397
 1397 рік до нашої ери
 1397 рік нашої ери